Суперкубок Бельгії з футболу 1995 — 16-й розіграш турніру. Гра відбулася 2 серпня 1995 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії клубом «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1995
Бельгія
1995 у бельгійському спорті